Botos Péter (1913–1982) református lelkész, helytörténész
 Botos Péter (1945–) üvegművész